Подорожненська сільська рада — Кіровоградська область, Світловодський район
 Подорожненська сільська рада — Львівська область, Стрийський район